Die Bezeichnung Rechter Flügel hat neben seiner  vogelkundlichen und technischen Bedeutung noch drei weitere Verwendungsbereiche:
 in politischen Parteien den „rechten“ Parteiflügel
 im Mannschaftssport eine vornehmlich von rechts angreifende Position des Spielers – siehe auch Stürmer (Fußball) und Angriffsspieler (Eishockey)
 im Militärwesen den seitlich positionierten Flügel eines Heeres – siehe auch Flügeladjutant